Sørlie ist der Familienname folgender Personen:

 Else-Marthe Sørlie Lybekk (* 1978), norwegische Handballspielerin
 Kirsten Sørlie (1926–2013), norwegische Regisseurin und Schauspielerin
 Reidar Sørlie (1909–1969), norwegischer  Diskuswerfer
 Robert Sørlie (* 1958), norwegischer Sportler
 Stian Sørlie (* 1982), norwegischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Sorlie